

Cinema
The Awful Truth, film statunitense del 1925 diretto da Paul Powell
The Awful Truth, film statunitense del 1929 diretto da Marshall Neilan
L'orribile verità (The Awful Truth), film statunitense del 1937 diretto da Leo McCarey
The Awful Truth, film di Hong Kong del 1950 diretto da Pingqian Li

Musica
The Awful Truth, gruppo musicale progressive metal statunitense degli anni 80.

Teatro
The Awful Truth , commedia di Broadway del 1922 di Arthur Richman.

Televisione
The Awful Truth, show televisivo ideato da Michael Moore trasmesso dal 1999 al 2000.